Иманалиев — киргизская фамилия. Известные носители:
 Иманалиев, Абдулмаджин — первый секретарь Ошского обкома КПСС
 Иманалиев, Каныбек Капашович (род. 1969) — киргизский политик, депутат Жогорку Кенеша.
 Иманалиев, Муратбек Сансызбаевич (род. 1956) — киргизский государственный и политический деятель.
 Иманалиев, Мурзабек Иманалиевич (1931—2017) — советский и киргизский математик.
 Иманалиев, Шадыкан — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.